Aparecidensi – abitanti di Aparecida (Paraíba)
Aparecidensi – abitanti di Aparecida (San Paolo)
Aparecidensi – abitanti di Aparecida d'Oeste
Aparecidensi – abitanti di Aparecida de Goiânia
Aparecidensi – abitanti di Aparecida do Rio Negro
Aparecidensi – abitanti di Aparecida do Taboado
Aparecidensi – abitanti di Conceição da Aparecida
Aparecidensi – abitanti di Nossa Senhora Aparecida